Седьмая жертва — детективный роман Александры Марининой 1999 года.
 Седьмая жертва — фильм ужасов режиссёра Марка Робсона, вышедший в 1943 году.
 Седьмая жертва — фантастический рассказ Роберта Шекли.